Александра Егоровна Асенкова (1796—1858) — русская актриса. Играла в Санкт-Петербурге. Мать выдающейся актрисы Варвары Николаевны Асенковой.

Биография 
Окончила Петербургское театральное училище в 1814 г., педагог князь А. А. Шаховской.

Дебютировала 29 ноября 1814 года на петербургской сцене в роли Марфы в комедии «Марфа и Угар, или Лакейская война» — французском водевиле, переделанном на русский лад.

Театральная энциклопедия отмечает: «С блеском, живостью и изяществом играла роли субреток в высоких комедиях».

В числе ролей: Дорина («Тартюф»), Сюзанна («Женитьба Фигаро») Мольера, Троепольская (в «Актеры между собой»), Лельская — в «Ворожее», Эльмира — в «Сплетне», Софья — в первых неполных постановках «Горе от ума».

Позднее с возрастом перешла на амплуа комедийных старух — бойких барынь, сварливых бабок, старых дев и т. п. в комедиях и водевилях.

Около 1834 года она оставила сцену.

Образ в кино 
 Зелёная карета (1967), роль Александры Егоровны исполняет Лидия Штыкан.

Ссылки 

 
 Театральная энциклопедия, c. 41